De Banzie ist der Name folgender Personen:

 Brenda de Banzie (1915–1981), britische Schauspielerin
 Lois de Banzie (* 1930), US-amerikanische Schauspielerin, Nichte der Erstgenannten